Босилекът (Ocimum) е род от ароматни едногодишни и многогодишни растения от семейство Устноцветни (Lamiaceae).

Разпространение 
Представителите на този род са разпространени в тропическите, топли умерени райони на всичките 6 обитавани континента, като най-голям брой видове има в Африка.

Видове 
Сред най-известните видове на рода са обикновения (O. basilicum) и свещения босилек (O. tenuiflorum).

Източници